Ansley Park ist der Name folgender geografischen Objekte in den Vereinigten Staaten:

Orte:
 Ansley Park (Florida), im Hillsborough County
 Ansley Park (Clarke County, Georgia)
 Ansley Park (Douglas County, Georgia)
 Ansley Park (Fulton County, Georgia)
 Ansley Park (South Carolina), im Aiken County

Parks:
 Ansley Park (Georgia), im Fulton County
 Ansley Park (Oklahoma), im Choctaw County
 Ansley Park Historic District, im Fulton County, Georgia
 Ansley City Park, im Custer County, Nebraska